272 км, 272-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 272 км — пассажирская платформа, Молдавская железная дорога (Молдова). Код 398213.

 272 км — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области. Код 924446.
 272 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае. Код 846054.
 272 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Псковской области. Код 057418.

 272 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 427717.
 272 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Одесская область). Код 402423.